Вековищев — русская фамилия.

 Вековищев, Василий Васильевич (1923—1988) — советский педагог, краевед.
 Вековищев, Игорь Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Вековищев, Михаил Дмитриевич (род. 1998) — российский пловец.